Блаже́вич (, ) — белорусская и польская фамилия. Бла́жевич () — хорватская фамилия.

Известные носители 
 Блажевич, Владислав Михайлович (1881—1942) — русский советский тромбонист, тубист, композитор, дирижёр, педагог.
 Блажевич, Давор (род. 1993) — шведский футболист, вратарь.
 Блажевич, Иван Иванович (1903—1945) — советский военный деятель, генерал-майор. Герой Советского Союза.
 Блажевич, Иосиф Францевич (1891—1939) — российский офицер, советский военачальник, комдив.
 Блажевич, Мирослав (1935—2023) — хорватский футбольный тренер.
 Блажевич, Митрофан Викторович (1869—1941) — член III Государственной думы от Витебской губернии, протоиерей.
 Блажевич, Роко (род. 2000) — хорватский певец.
 Блажевич, Слава (1919—1999) — югославский врач, участница Народно-освободительной войны Югославии.
 Блажевич, Яков (1912—1996) — югославский хорватский государственный деятель, председатель Президиума Скупщины Союзной Республики Хорватии (1967—1982).

Примечания